Корнелюк — українське прізвище.

Відомі носії:
 Корнелюк Андрій Вадимович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Корнелюк Богдан Олександрович (1994—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Корнелюк Ігор Євгенович ( 1962) — радянський та російський естрадний співак.
 Корнелюк Мирослава Мирославівна — голова відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнське товариство „Гуцульщина“» (Фвано-Франківськ), кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Корнелюк Павло Володимирович (1988—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища